Я́ков Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Яков Иванович (1869—1918) — российский искусствовед и археолог, академик РАН (1917).
 Смирнов, Яков Иванович (1754 или 1759—1840) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей при церкви русской миссии в Лондоне.